Revír může být:

 lovecký revír – oblast vymezená pro lov
 rybářský revír – oblast vymezená pro rybolov
 revír (těžba) – oblast těžby nerostů
 uhelný revír
 Ostravsko-karvinský revír
 jiné označení pro policejní okrsek či obvod
 Revír (seriál) – český televizní seriál z roku 2023
 Třináctý revír – český film z roku 1946

Externí odkazy